Smut est une bande dessinée britannique.
 Smut est une chanson de Tom Lehrer.
 Smut est un film américain réalisé par David Wendell en 1999.
 Smut est le surnom de Jimmy Means, un coureur de NASCAR.